«Переполох» — радянська німа чорно-біла кінокомедія 1928 року.
 «Переполох» — радянський короткометражний художній фільм 1954 року.
 «Переполох» — радянська грузинська комедія 1975 року.